Па́шенское болото — осушенное болото в Марьиной роще Северо-Восточного административного округа города Москвы.

Описание 
Пашенское болото находилось на водоразделе рек Копытовки и Неглинной недалеко от Анненской улицы и Марьиной рощи. Болото давало начало Неглинной реке, с западной стороны практически соединялось с Горелым болотом, из которого выходила Пресня. В XIX веке болото использовали для добычи торфа.

Пашенское болото было осушено и засыпано в 1930 году при строительстве Московского метрополитена. Мощность насыпного грунта достигает 18,5 метров. На Пашенском болоте зафиксирована максимальная мощность антропогенных отложений, которая составляет 22 метра.

Примечания 

Болота Москвы
Исчезнувшие водные объекты
Бассейн Москвы